Морисигэ — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Морисигэ, Масато (род. 1987) — японский футболист, защитник клуба «ФК Токио» и сборной Японии.
 Морисигэ-рю  — древняя школа ходзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное приблизительно во второй половине XVIII века мастером по имени Морисигэ Юкиэ Субэёси.